

Persone
 Antonio Baiocco – regista, sceneggiatore e scrittore italiano
 Davide Baiocco – calciatore italiano
 Matteo Baiocco – pilota motociclistico italiano

Altro
 Baiocco – moneta emessa dal XV secolo fino al 1865
 Bajocco – nome degli abitanti di Bajardo, in provincia di Imperia